

Чехия – Латвия 2:1 (0:1)

Германия – Холандия 1:1 (1:0)

Латвия – Германия 0:0

Холандия – Чехия 2:3 (2:1)

Холандия – Латвия 3:0 (2:0)

Германия – Чехия 1:2 (1:1) 

D